Brauer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Moritz Brauer
 August Brauer